Sergiuskirche (Sergius- und Bacchus-Kirche, von Bakchos und Sergios, auch Bacchus und Sergius († um 303)) ist der Name folgender Kirchengebäude:

Deutschland
 Sergiuskirche (Bad Kissingen)
 St. Sergius und Bacchus (Kreuzebra)
Weitere
 Sergius- und Bacchus-Kirche (Istanbul), Türkei
 St. Sergius (Kairo), 
 Sergiuskirche (Tobolsker Kreml), Russland
 Sergiuskirche Rybatschi, Kaliningrad
 Kirche des Heiligen Sergius (Babisqa), Syrien
 St.-Sarkis-Kathedrale (Damaskus), Syrien
 Tekor-Basilika, armenisch
 St.-Sarkis-Kirche (Täbris)
 Sankt-Sarkis-Kathedrale (Teheran), armenisch
 Sankt-Sarkis-Kathedrale (Jerewan)

Liste (Kirchengebäude nach Name)